Серге́й Никола́евич Ко́рнев (20 июля 1978, Новошахтинск) — российский боец смешанного стиля, выступавший в полутяжёлой весовой категории в период 2007—2012. Чемпион России по вольной борьбе, чемпион мира по панкратиону WUFC, чемпион M-1 Challenge.

Биография 
Сергей Корнев родился 20 июля 1978 года в городе Новошахтинск, Ростовская область. В возрасте тринадцати лет начал заниматься вольной борьбой, проходил подготовку в новошахтинской детско-юношеской спортивной школе №1 у тренеров Элифтера Кофекиди и Геннадия Каноныкина. В 1999 году стал в этой дисциплине чемпионом России, выполнив тем самым норматив мастера спорта. Одновременно с этим пробовал себя в классической греко-римской борьбе, тренировался у Николая Головина, выиграл чемпионат Новочеркасска, дойдя в этом виде спорта до звания кандидата в мастера спорта.

В конце 2007 года дебютировал в смешанных единоборствах, одержав семь побед подряд (в том числе шесть досрочно). На чемпионате мира 2008 года по панкратиону WUFC в Португалии победил всех соперников и завоевал главный трофей, чемпионский пояс. В 2009 году в составе ростовского бойцовского клуба «Легион» участвовал в командном первенстве M-1 Challenge, победив троих из четырёх вышедших против него соперников (проиграл немцу Грегору Хербу, который удачно провёл рычаг локтя). В рамках турнира M-1 Selection 2011 Europe избил крепкого испанского бойца Антонио Гонсалеса, после чего последовало второе в его карьере поражение — спорным решением судей от Салима Давыдова.

На турнире Legionfight 11 в 2012 году Корнев всего за 38 секунд нокаутировал болгарина Станислава Дракова, благодаря этой победе получил возможность побороться за вакантный титул чемпиона М-1 в полутяжёлой весовой категории. Чемпионский бой против поляка Марцина Зонтика получился очень тяжёлым и продлился все пять раундов, Корнев в результате этого боя лишился нескольких зубов, получил перелом носа, но всё же сумел выиграть раздельным решением. Став чемпионом, через полгода Сергей Корнев объявил о завершении карьеры профессионального спортсмена.

Ныне с семьёй проживает в Ростове-на-Дону, у него есть жена Татьяна и двое детей: сын Андрей и дочь Диана (сын занимается вольной борьбой в детско-юношеской школе олимпийского резерва). Имеет высшее образование, в 2002 году окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию.

Статистика ММА (11-2)

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы России по вольной борьбе
Бойцы смешанных единоборств России
Мастера спорта России
Чемпионы M-1
Чемпионы мира по панкратиону